Tolaga Bay ist der Name folgender geografischen Objekte in Neuseeland:

 Tolaga Bay (Ort) in der Region Gisborne
 Tolaga Bay (Bucht) in der Region Gisborne